Венделл Бортон (озв. Джо Енн Гарріс, Памелою Хейден, Ненсі Картрайт та Рассі Тейлор) — другорядний персонаж «Сімпсонів». Йому 10 років, він вчиться у одному класі разом з Бартом. Особливі прикмети Венделла: бліда шкіра, кучеряве волосся. Венделл носить синю сорочку і червоні штани. Йому часто стає погано у людних місцях, як, наприклад, у шкільному автобусі.

Сімпсони